Ла-Буї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 80 км на північний захід від Ренна, 26 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 339 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 843,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Буї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор